Ken Loach (1936-), réalisateur britannique de cinéma et de télévision.
 Mikaela Loach (née en 1998), militante jamaïcaine pour la justice climatique.
 Scott Loach (1988-), joueur anglais de football.
Patronyme anglais